Lime (band), een Canadese popgroep uit de jaren 80
Lime (film), een Noorse film uit 2001
Lime (parochie)
Lime (plaats), plaats in Denemarken
Lime (transportbedrijf), een verhuurder van deelsteps, deelfietsen en -auto's
Limé, een Franse gemeente in het departement Aisne
Limoen